Název Lštění má více sídel:
 Lštění – obec v okrese Benešov
 Lštění (Blížejov) – část obce Blížejov v okrese Domažlice
 Lštění (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Lštění (Radhostice) – část obce Radhostice v okrese Prachatice

Podobné názvy 
 Lštín
 Lštěň